Суперкубок Чилі з футболу 2019  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 березня 2019 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад Католіка та володарем кубка Чилі клубом Палестіно.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2019
Чилі
Березень 2019
2019 в чилійському спорті